Vérification peut renvoyer à :
 la théorie vérificationniste de la signification du Cercle de Vienne ;
 la vérification formelle, un domaine de l'informatique théorique, qui contient notamment la vérification de modèles (model checking);
 la vérification des faits (fact checking en anglais), vérification des faits et des chiffres dans les discours politiques et dans les médias.
la vérification administrative, financière ou comptable : audit